Чемпионат Казахстана по футболу среди женщин 2011 года —  соревнование, в котором приняли участие 7 женских клубов Казахстана. БИИК-Казыгурт впервые становиться чемпионом под этим названием и представляя город Шымкент .

Итоговая таблица

Ссылки 
 
 

2011
2011 год в женском футболе